Ostbahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

in Deutschland:
 Berlin Ostbahnhof (früher auch Frankfurter Bahnhof, Schlesischer Bahnhof und Berlin Hauptbahnhof)
 Alter Ostbahnhof Berlin
 Clausthal Ost, siehe Innerstetalbahn
 Bahnhof Frankfurt (Main) Ost
 Bahnhof Geldern Ost
 Hanau Ost, früherer Name für Hanau Hauptbahnhof
 Bahnhof Hildesheim Ost
 Bahnhof Kempten (Allgäu) Ost
 Bahnhof München Ost
 Bahnhof Nürnberg Ost
 Bahnhof Offenbach (Main) Ost
 Bahnhof Ratingen Ost
 Güterbahnhof Recklinghausen Ost
 Bahnhof Regensburg Ost
 Bahnhof Saarbrücken Ost
 Bahnhof Wiesbaden Ost

in Österreich:
 Graz Ostbahnhof-Messe
 Wien Südbahnhof (Ostseite)

in der Schweiz:
 Bahnhof Biberist Ost, Biberist, Kanton Solothurn
 Bahnhof Interlaken Ost, Interlaken, Kanton Bern
 Bahnhof La Chaux-de-Fonds-Est, La Chaux-de-Fonds, Kanton Neuenburg
 Bahnhof Les Coeudres-Est, La Sagne, Kanton Neuenburg
 Bahnhof Petit-Martel-Est, Les Ponts-de-Martel, Kanton Neuenburg

in anderen Ländern:
 Kopenhagen Ostbahnhof, früherer Name für den Bahnhof Østerport, Dänemark
 Paris Gare de l’Est, Frankreich
 Bahnhof Pjöngjang Ost, Nordkorea
 Bahnhof Warszawa Wschodnia, Polen
 Rangierbahnhof Oradea Est Triaj, Rumänien
 Königsberg Ostbahnhof, Russland
 Rangierbahnhof Bratislava-Východ, Slowakei
 Budapest Keleti pályaudvar, Ungarn
 Rangierbahnhof Brest-Wostotschny, Weißrussland

Siehe auch: